Евгений Александрович Карнаухов (23 февраля 1917; РСФСР, СССР, Россия, Мосеево, Новоржевский район, Псковская область — 23 февраля 1984; Москва) — советский и российский актёр театра и кино. Участник Великой Отечественной войны (1941—1945). Народный артист Белорусской ССР (1955).

Биография 
Евгений родился 23 февраля 1917 г. р. в Российской империи деревни Мосеево, Псковская губернии.

В 1939 году окончил Ленинградский театральный институт (курс народного артиста СССР В. В. Меркурьева).

Играл в таких театрах как:
 Театр им. Вл. Маяковского (1964—1984)
 Минский драматический театр им. М. Горького (1939—1964)

В 1941—1945 гг. участвовал в Великой Отечественной войне.

Ушёл из жизни 23 февраля 1984 в Москве. Похоронен на Введенском кладбище.

Фильмография 
 Такая она игра (тренер немецкой команды) (1976)
 Степные раскаты | Дала гүрсілі (Алексей Николаевич (1975)
 Поезд в завтрашний день (Стефановский) (1970)
 Здравствуйте, наши папы! (фильм-спектакль); (Евгений Леонтьвич Туманов) (1969)
 Первые испытания (1-я серия, полицмейстер, 1960. 2-я серия, эпизод, 1961); (1960—1961)
 Весенние грозы (иностранный ученый из Бельгии (1960)
 Часы остановились в полночь (Ридель), (1958)
 Красные листья (Григорий Ермалович. Бывший актёр, провокатор «Дефензивы») (1958)
 Полесская легенда (эпизод), (1957)
 Зелёные огни (Евгений Михайлович Сосновский, начальник депо), (1955)
 Боевой киносборник № 8 (немецкий офицер. (Ночь над Белградом), (нет в титрах), (1941)

Театральные работы 
Русский театр в Минске:

 Фердинанд («Коварство и любовь»)
 Теодоро («Собака на сене»)
 Тузенбах («Три сестры»
 Борис Годунов («Царь Фёдор Иоаннович»)
 Черкун («Варвары»)
 Гарри Смит («Русский вопрос»)

Театр им. Вл. Маяковского:

 Барон Рилькен («Между ливнями»)
 Мигаев («Таланты и поклонники»)
 Князь Казбеки («Кавказский меловой круг»)
 Череваш («Дума и Британке»)
 Джон Нокс («Да здравствует королева, виват!»)
 Иван Франкович («Праздник души» И. Друцэ)

Награды и звания 
 Народный артист Белорусской ССР (1955)
 Медаль «За оборону Кавказа»
 Медаль «За победу над Германией»

Примечания

Ссылки 
 ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КАРНАУХОВ на сайте театра им. Вл. Маяковского
 КАРНАУХОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ на сайте «Национальный академический драматический театр имени М. Горького».
 КАРНАУХОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ на сайте pamyat-naroda